Маргарет Корт і Джуді Далтон виграли титул у парному розряді Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 1970, у фіналі перемігши Карен Крантцке і Керрі Мелвілл з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні пари 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Жінки, парний розряд
1970 у жіночому тенісі
1970 в австралійському спорті